Meyma (boerderij) - boerderij op het terrein van onderstaande borg
 Meyma (borg) - voormalige borg in Rasquert
 Meyma (geslacht) - vooraanstaand Gronings geslacht (genoemd 1481)